Il doppio del torneo di tennis Pittsburgh Open 1983, facente parte del Virginia Slims World Championship Series 1983, ha avuto come vincitrici Candy Reynolds e Paula Smith che hanno battuto in finale 6–2, 6–2 Iwona Kuczynska e Trey Lewis.

Teste di serie
 Candy Reynolds /  Paula Smith (campionesse)
 Patrícia Medrado /  Cláudia Monteiro (quarti di finale)
 Barbara Jordan /  Betsy Nagelsen (semifinali)
 Anne Hobbs /  Susan Leo (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Pittsburgh Open 1983